Drilonereis polaris är en ringmaskart som beskrevs av Szaniawski och Wrona 1987. Drilonereis polaris ingår i släktet Drilonereis och familjen Oenonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
polaris